Алекса́ндр Тито́в: Титов, Александр Алексеевич (1897—1982?) — полный кавалер Георгиевского креста, учёный-геоморфолог.
 Титов, Александр Андреевич (1878—1961) — российский химик, политический деятель, предприниматель.
 Титов, Александр Валентинович (род. 1957) — рок-музыкант.
 Титов, Александр Вениаминович (род. 1954) — российский дирижёр.
 Титов, Александр Иванович (1904—1965) — химик-органик, доктор наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Титов, Александр Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист и тренер.
 Титов, Александр Семёнович (1912—1997) — советский разведчик и учёный-востоковед.
 Титов, Александр — киргизский хоккеист.